Барабас — неоднозначное понятие: 

 Барабас, Том — американский пианист
 Карабас-Барабас — персонаж сказки и фильмов о Буратино